RZE steht als Abkürzung für:
 Flughafen Rzeszów-Jasionka, internationaler Flughafen in Polen (ICAO-Code)

RZE als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Rzeszowski in der Woiwodschaft Karpatenvorland

Abkürzung